Il singolare  del Nielsen Pro Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

James Blake era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John-Patrick Smith ha battuto in finale Ričardas Berankis 3–6, 6–3, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Benjamin Becker (primo turno)
 Ryan Sweeting (semifinali)
 Bobby Reynolds  (Secondo turno)
 Marco Chiudinelli (quarti di finale)

  Rik De Voest (Primo turno, ritiro per fatica)
  Serhij Bubka (semifinali)
  Ričardas Berankis (finale)
  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2012